Morgantown (Indiana)
 Morgantown (Kentucky)
 Morgantown (Virgínia de l'Oest)